Dubliner fait référence aux habitants de Dublin ou aux choses en provenance de cette même ville.

The Dubliners, groupe de musique irlandais formé en 1962.
Dubliner, un fromage.
 traduit en Les Gens de Dublin en langue française, un recueil de nouvelles de James Joyce publié en 1914.